Джонс, Ховард ():
 Джонс, Ховард (род. 1955) — британский музыкант, певец и композитор.
  (род. 1970) — бывший вокалист металлических групп Killswitch Engage и Blood Has Been Shed, нынешний вокалист Light The Torch (ранее известный как Devil You Know).
  (1892—1980) — американский критик и педагог.